Denominazione – in notafilia e numismatica, valore facciale di una banconota o moneta
 Denominazionalismo – nell'ambito delle chiese cristiane è comunemente usato nel linguaggio delle chiese evangeliche per indicare un'associazione di comunità cristiane locali legate da un comune retaggio storico e/o teologico
Denominazione – confessione religiosa